Рагу́лін () — російське прізвище.

Персоналії 
 Рагулін Олександр Павлович (1941—2004) — радянський хокеїст, захисник.
 Рагулін Яків Андрійович (1910 — ?) — радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

Примітки 

Російські прізвища